Агатархид:

 Агатархид — греческий историк и географ, жил во II веке до н. э.
 Агатархид — ударный кратер расположенный на южной границе океана Бурь на видимой стороне Луны.